Příjmení Morel nosí více různých osobností:

Alicia Morel – chilská spisovatelka
Edmund Dene Morel (1873–1924) – britský novinář, spisovatel a politik
Salomon Morel (1919–2007) – izraelský vojenský velitel
Tania Morel – švýcarská sportovkyně, skeletonistka